Steinerner Engel oder der steinerne Engel stehen für:
 Felsrelief auf dem Todteschen Berg in Kroppental bei Schönburg (Saale), siehe Todtescher Berg #Steinerner Engel
 Der steinerne Engel, Roman (1965) von Margaret Laurence
 Der steinerne Engel, Theaterstück (1997) von Marina Iwanowna Zwetajewa